АССР:
 Азербайджанская Советская Социалистическая Республика (, совр. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası) — одна из союзных республик Советского Союза, ныне Азербайджанская Республика (Азербайджан).
 Армянская Советская Социалистическая Республика () — одна из союзных республик Советского Союза, ныне Республика Армения (Армения).
 Автономная советская социалистическая республика — форма государственной (областной, политической, национально-территориальной) автономии в СССР. В постсоветских странах автономные советские социалистические республики были реорганизованы в автономные республики.